Hermitte puede hacer referencia a:

Personas 
Enrique Hermitte, ingeniero argentino.
Esther Hermitte, antropóloga social argentina.

Estaciones de ferrocarril 
 Estación Enrique Hermitte del Ferrocarril de Comodoro Rivadavia.
 Estación Cerro Hermitte del Ferrocarril de Comodoro Rivadavia.

Geografía 
 Cerro Hermitte, elevación ubicada en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.